Comitatul Pulaski, conform originalului din limba engleză, Pulaski County, este numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii, toate denumite după eroul polonez-american Kazimierz Pułaski, adeseori ortografiat Casimir Pulanski (1745 – 1779), considerat tatăl cavaleriei americane din timpul războiului de independență al Statelor Unite (1775-1783).

 Comitatul Pulaski, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pulaski, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pulaski, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pulaski, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pulaski, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pulaski, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pulaski, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Pulaski (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii